Raglan kan syfta på:

 Raglan (kläder) – en sorts rock (klädesplagg), eller den sorts ärmar som raglan-rocken har
 Raglan, Wales - en ort i Monmouthshire, Wales
 Raglan, Nya Zeeland - en stad i Nordön, Nya Zeeland
 Raglan River - ett vattendrag i Australien
 FitzRoy Somerset, 1:e baron Raglan (1788–1855), en brittisk fältmarskalk